Paradise Valley signifie Vallée du paradis en français. Le nom fait notamment référence à :

Album 

 Paradise Valley, un album de John Mayer.

Toponyme

Paradise Valley, vallée dans le Parc national de Banff ;
 Paradise Valley, vallée en Colombie-Britannique au Canada.

Paradise Valley ;
 Paradise Valley, une ville d'Arizona ;
 Paradise Valley, une banlieue de Phoenix (Arizona), quelques kilomètres au nord de Paradise Valley (Arizona)
 Paradise Valley, un master-planned community  dans le comté de Riverside County en Californie ;
 Paradise Valley, une banlieue de la ville de Détroit ;
 Paradise Valley, une vallée dans l'État du Montana ;
 Paradise Valley, un census-designated place (zone désignée par recensement) dans l'État du Nevada ;
 Paradise Valley, un secteur non constitué en municipalité dans l'État de Pennsylvanie ;
 Paradise Valley, dans l'État du Wyoming.

Paradise Valley, partie de la vallée de la rivière Tamraght, dans le Haut Atlas.
Homonymie de toponyme